Termenul „Cazan” se poate referi la:

 Cazan - termen generic pentru instalațiile pentru producerea apei fierbinți sau a aburului
 Vas metalic deschis, folosit în gospodărie sau tehnică la fiert sau încălzit
 Cazan de țuică - instalație de distilat băuturi alcoolice
 Cazan de încălzire - instalație pentru încălzire centrală
 Cazan de apă fierbinte - instalație industrială pentru producerea apei fierbinți folosită în termoficare
 Cazan de abur = generator de abur - instalație industrială pentru producerea aburului
 Cazan mural

Nume de familie 
 Ionuț Cazan (* 1981) (de)
 Iulică Cazan (* 1980)
 Laurențiu Cazan
 Leonard Cazan
 Lucian Cazan
 Paul Cazan
 Traian Cazan (* 1958)

Vezi și  
 Cazangerie
 Cazanele Dunării
 Căldare
 Kazan, localitate din Rusia

Nume de familie românești